B-lok kan syfta på:

B-lok (första serien) – ett svenskt ånglok för blandade tåg från 1856
B-lok (andra serien) – ett svenskt ånglok för blandade tåg från 1909